162 rok naszej ery
 162 rok przed naszą erą
 162 liczba naturalna
 gwiazda wielokrotna NGC 162
 planetoida (162) Laurentia
 droga wojewódzka nr 162
 linia kolejowa nr 162
 filatelistyka: blok 162 - Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce Helsinki 2005
 162 eskadra myśliwska
 162 Turkmeńska Dywizja Piechoty
 niemiecki samolot Messerschmitt Bf 162
 niemiecki samolot Heinkel He 162
 162 to standardowy numer portu protokołu SNMP dla komunikatów Trap